Португальские монеты евро — современные денежные знаки Португалии. Евро был введён в наличное обращение в стране с 1 января 2002 года, заменив национальную валюту — португальский эскудо.

Дизайн национальной стороны 

На всех монетах по внутренней окружности в верхней части находятся семь стилизованных изображений замков и надпись Portugal, в нижней части — пять стилизованных изображений национального герба Португалии и год выпуска монеты. По внешней окружности — 12 звёзд как символ Европейского союза.

Тираж

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейского Центробанка. Монеты евро Португалии
 Официальный сайт монетного двора Португалии

Португалия
Монеты Португалии
Экономика Португалии